Чемпионат Испании по футболу 1966/1967 — 36-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 12-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 656 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Атлетико» — «Эркулес»  — 7:2 (15-й тур, 1 января 1967 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Гранада» — «Эспаньол»  — 0:3 (30-й тур, 23 апреля 1967 года)
 «Депортиво» — «Барселона»  — 0:3 (29-й тур, 16 апреля 1967 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Севилья»  — 6:0 (23-й тур, 5 марта 1967 года)
 «Валенсия» — «Сарагоса»  — 6:0 (25-й тур, 19 марта 1967 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1967
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1966 году
Спорт в Испании в 1967 году